Диаграма на последователностите може да означава:
 диаграма на последователностите (управление на проекти) - вид диаграма, описваща зависимостите между задачите в рамките на даден проект.
 sequence diagram - диаграма на последователностите, дефинирана в стандарта UML.